Gvandra kan avse:

 Gvandra (berg), berg på gränsen mellan Georgien och Ryssland
 Gvandra (vattendrag), vattendrag i Abchazien, Georgien
 Gvandra (ort), by i Suchumidistriktet i Abchazien, Georgien